Preisung steht für:

 einen liturgischen Begriff, siehe Doxologie
 einen gottesdienstlichen Begriff, siehe Lobpreis und Anbetung
 ein feierlicher Gesang, siehe Hymne
 eine soziale Anerkennung, siehe Lob

Siehe auch:

 Buch der Preisungen – Psalmenübersetzung von Martin Buber
 Preis
 preisen